Dulles je priimek več znanih oseb:

 Allen Welsh Dulles (1893—1969), ameriški državni uradnik, direktor CIE 
 Avery Dulles (1918—2008), ameriški pravnik, častnik, jezuit, teolog, pedagog in kardinal
 John Forster Dulles (1888—1959), ameriški politik, državni sekretar